Henry Menasco Wade (1914-2001) – avvocato statunitense
Henry Wade (1887-1969) – pseudonimo utilizzato dallo scrittore britannico Henry Aubrey-Fletcher
Henry Wade (1876-1955) – chirurgo britannico